Paraamblyseius är ett släkte av spindeldjur. Paraamblyseius ingår i familjen Phytoseiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Paraamblyseius